B404 (België), een verbindingsweg in België
 Bundesstraße 404, een nationale weg in Duitsland